al-Tusi o al-Ṭūsī è una nisba che significa "legato alla città di Ṭūs", nel Nord Est dell'Iran, e può riferirsi a vari personaggi della cultura islamica:

Shaykh al-Ṭūsī (Ṭūs, 996 – Najaf, 2 dicembre 1067) – giurista e teologo persiano sciita
Sharaf al-Dīn al-Muẓaffar al-Ṭūsī (Ṭūs, 1135 – Baghdad, 1213) – matematico e astronomo persiano
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (Ṭūs, febbraio 1201 – Baghdad, 26 giugno 1274) – astronomo persiano
Tusi – carica politico amministrativa istituita nella Cina della dinastia Yuan riservata ai capi di etnie, tribù o villaggi che amministravano il proprio territorio sotto la suzeraineté del governo centrale cinese